Lerner (,  "lærende"):
 (Avraham) "Abba" (Ptachya) Lerner,  (1903, Bessarabien  1982, Tallahassee), en amerikansk økonom 
 Alan Jay Lerner (1918, New York City  1986, New York), en amerikansk musicalforfatter
 (Avinoam) "Avi" Lerner (1947, Haifa), en israelsk filmproducer 
 Gad (Eitan) Lerner,  (* 1954) 
 Irving Lerner (1909, New York  1976), en amerikansk filminstruktør 
 Jaime Lerner, en brasiliansk arkitekt, byplanlægger og en politiker 
 Konstantin (Zajvelevič) Lerner,  (1950, Odessa  2011, Herzlia), en ukrainsk skak stormester
 Michael Lerner (º  1941), en amerikansk skuespiller
 Randolph "Randy" D(avid). Lerner (º  1962, Brooklyn), en amerikansk fodbold manager 
 Salomón Lerner (Ghitis) (º  1946, Lima), en peruviansk politiker

Se også 
 Lehrmann, Lehrman, Lerman
 Lehrer (Lerer)

Tyske efternavne
Jødiske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne